En  :
 Kalnica, un village du powiat de Lesko dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Kalnica, un village du powiat de Sanok dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Kalnica, , un village de la voïvodie de Podlachie.

En  :
 Kalnica, un village.